Население Мелитополя по оценке на 2010 год составляет 170,7 тысяч человек. Таким образом, Мелитополь является самым большим городом на полуострове Северная Таврия, вторым по величине городом в Запорожской области и 30-м в стране.

Численность населения 

Данные о численности населения Мелитополя собраны в следующей таблице:

Новоалександровка, основанная в 1814 году 95-ю крестьянами из Тимошевки, через год достигла населения 1000 человек, а через 2 года — 1500. По мнению Н. Крылова, такой быстрый рост населения был обусловлен более благоприятными условиями по сравнению с Тимошевкой, в частности, наличием источников водоснабжения и более сочной растительностью.

В следующие годы рост населения Новоалександровки замедлился, но снова ускорился после 1842 года, когда в неё был перенесён центр Мелитопольского уезда.

Высокие темпы роста населения Мелитополя сохранились и в первой половине XX века. В целом, в период 1842—1970 население города росло в геометрической прогрессии (примерно прямая линия на логарифмическом графике), удваиваясь примерно каждые 22 года. После 1970 темпы роста населения снизились, хоть население и продолжало расти до начала 1990-х годов. Максимальную численность населения Мелитополя, 180 000 человек, удаётся найти на карте 1991 года.

В 1990-е годы население Мелитополя упало на 7 %, что было типичным для крупных городов Украины в те годы. Такое же падение населения было зарегистрировано и в целом по Запорожской области.

В 2000-е годы падение населения Мелитополя замедлилось, и в настоящее время население стабилизировалось немного ниже отметки 160 тысяч человек.

Национальный состав 
В таблице представлен в процентном соотношении национальный состав Мелитополя в разные годы:

Примечания 

Мелитополь
Мелитополь
Мелитополь